Al-Mazar – miejscowość w Egipcie, na Synaju
 Al-Mazar – dawna wieś w Palestynie, w dystrykcie Bajsanu
 Al-Mazar – dawna wieś w Palestynie, w dystrykcie Dżaninu
 Al-Mazar – dawna wieś w Palestynie, w dystrykcie Hajfy